

Cucina 
 Cracker Graham – cracker statunitensi
 Pane Graham – pane statunitense

Geografia 
Antartide 
Terra di Graham – territorio della penisola antartica
Canada
Isola di Graham – isola della Columbia Britannica
Isola Graham – isola del Nunavut
Stati Uniti d'America
 Graham – CDP della Contea di Randolph, Alabama
Graham – capoluogo della Contea di Alamance, Carolina del Nord
Graham – città della Contea di Appling, Georgia
Graham – città della Contea di Nodaway, Missouri
Graham – township della Contea di Clearfield, Pennsylvania
Graham – città della Contea di Young, Texas
Graham – census-designated place della Contea di Pierce, Washington

Onomastica
Graham – nome proprio inglese e scozzese

Persone

Clan Graham – clan scozzese

Pagine correlate 
Robert Graham